Ocells del gènere Aeronautes
 Ocells del gènere Apus
Falciot negre (Apus apus)
Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
 Ocells del gènere Cypsiurus
 Ocells del gènere Panyptila
 Ocells del gènere Tachornis
 Falciot (automòbil), marca de cotxes de competició fets a Badalona durant la dècada de 1980

Vegeu també 
 Falzia